Strip steht für:

 Strip (Lied), Single von Chris Brown (2011)
 Striptease, als Kurzform
 Las Vegas Strip, als Kurzform: Boulevard in Las Vegas

 Tödliches Pflaster Sunset Strip, original The Strip, US-amerikanischer Film von Leslie Kardos (1951)
 The Strip, australische Fernsehserie (2008)

 Strippen steht für:
 Verfahren zur Reinigung von Flüssigkeiten, siehe Strippung
 Entfernung von Fotolack, siehe Fotolack #Entfernung
 Abstreifen der Elektronen von negativen Ionen, siehe Tandembeschleuniger

Siehe auch:
 Strippenzieher (Metapher)

 Stripping (Begriffsklärung)